Habia é um gênero de aves da família Cardinalidae, que possui 5 espécies.

Espécies 
Habia atrimaxillaris 
Habia cristata 
Habia fuscicauda 
Habia gutturalis 
Habia rubica 

 
Géneros de aves